

Géographie 

 San Pellegrino Terme commune italienne
 Pellegrino Parmense, commune italienne
 Monte Pellegrino, sommet calcaire de 606 m, dominant la baie de Palerme

Patronyme 

 Alberto Pellegrino (1930-1996), escrimeur italien ;
 Aline Pellegrino (née en 1982), footballeuse brésilienne ;
 Angelo Pellegrino Sbardellotto (1907 , 1932), anarchiste italien ;
 Federico Pellegrino, (1990-), fondeur italien ;
 Giovanni Pellegrino (né en 1969), avocat et un homme politique italien ;
 Mark Pellegrino (né en 1965), acteur américain ;
 Mauricio Pellegrino (né en 1971), footballeur argentin ;
 Michele Pellegrino (1903 - 1986), cardinal italien ;
 Renaud Pellegrino, créateur de sacs à main français ;
 San Danielo da Pellegrino (1480 - 1545) peintre italien ;
 Santino Pellegrino (né en 1965), joueur de hockey sur glace italo-canadien.

Prénom 
Pellegrino est le prénom de :
 Pellegrino Laziosi ou Pérégrin Laziosi : le saint patron des malades incurables
 Pellegrino Antonio Orlandi (1660 - 1727) est un homme de lettres et un historien de l'art italien
 Pellegrino Aretusi (vers 1460 - 1523), peintre italien
 Pellegrino Artusi (1820 - 1911), critique littéraire, écrivain et gastronome italien
 Pellegrino Ascani, peintre italien du 
 Pellegrino Ernetti (1925 - 1994)
 Pellegrino Morano (mort en 1916), membre de la mafia new-yorkaise
 Pellegrino Rossi (1787, assassiné en 1848) est un juriste
 Pellegrino da San Daniele (1467 - 1547) peintre
 Pellegrino Tibaldi (1527 - 1596), peintre

Autre 
 San Pellegrino :  une eau minérale naturelle